J68 steht für:

 das Sick-Building-Syndrom

 den Johnson-Körper J68, das erweiterte abgestumpfte Dodekaeder

Abkürzung